Paddington má několik významů:

 Paddington (Londýn) – londýnská městská část (borough)
 Paddington (stanice metra v Londýně) – stanice londýnského metra
 Paddington (Brisbane) – městská část Brisbane
 Paddington (Sydney) – městská část Sydney
 Paddington (film) – britsko-francouzský rodinný komediální film z roku 2014